

Patronyme 

 Abdou Latif Coulibaly (1955-), écrivain sénégalais ;
  ;
 Adamo Coulibaly (1981-), footballeur français ;
 Ali Coulibaly (?-1757), roi malien du royaume bambara de Ségou ;
 Alioune Badara Coulibaly (1945-), écrivain sénégalais ;
 Ally Coulibaly (1951-), homme politique ivoirien ;
 Amadou Coulibaly (1984-), footballeur burkinabé ;
 Amadou Gon Coulibaly (1959-2020), homme d'État ivoirien ;
 Amedy Coulibaly (1982-2015), terroriste français ;
 Awa Coulibaly (1987-), joueuse de rugby à XV italienne ;
 Bakary Coulibaly (1937-2003), linguiste burkinabé ;
 Biton Coulibaly (1712-1755), roi malien du royaume bambara de Ségou ;
 Bouma Ferimata Coulibaly (1995-), taekwondoïste ivoirienne ;
 Bourama Coulibaly (1994-), coureur cycliste malien ;
 David Coulibaly (1978-), footballeur  malien ;
 Dinkoro Coulibaly (1757-), roi malien du royaume bambara de Ségou ;
 Djelika Coulibaly (1984-), footballeuse ivoirienne ;
 Dramane Coulibaly (1979-), footballeur  malien ;
 Elimane Coulibaly (1980-), footballeur sénégalais ;
 Fatoumata Coulibaly, actrice, réalisatrice, militante des droits des femmes et journaliste malienne ;
 Fousseni Coulibaly, animateur à la Radiodiffusion-Télévision ivoirien ;
 Gary Coulibaly (1986-), footballeur franco-malien
 Haïné Coulibaly, femme politique malienne ;
 Ibrahim Coulibaly (1964-2011), homme politique ivoirien ;
 Ibrahima Coulibaly, syndicaliste paysan malien ;
 Idrissa Coulibaly (1987-), footballeur malien ;
 Insa Coulibaly (1916-1981), intellectuel et homme politique sénégalais ;
 Ismaila Coulibaly (2000-), footballeur malien ;
 Issa Coulibaly (1995-), joueur malien de basket-ball ;
 Issa Malick Coulibaly (1953-), médecin et homme politique ivoirien ;
 Kafoumba Coulibaly (1985-), footballeur ivoirien ;
 Kaladjan Coulibaly, roi malien fondateur du royaume bambara de Ségou ;
 Kalifa Coulibaly (1991-), footballeur malien ;
 Karnan Coulibaly (1997-), Ingénieur électronique de puissance ;
  ;
 Lassana Coulibaly, criminel multirécidiviste, « le violeur aux chaussettes » ;
 Lassana Coulibaly (1996-), footballeur malien ;
 Lassana Zana Coulibaly (vers 1870-1970), dignitaire de Sénéfobougou d´origine malienne ;
 Lasso Coulibaly (2002-), footballeur ivoirien ;
 Mahamadou Coulibaly, acteur français ;
 Malick Coulibaly (1971-), magistrat et homme politique malien ;
  ;
 Mambaye Coulibaly (1957-2015), réalisateur malien ;
 Mamoutou Coulibaly (1984-), joueur de football malien ;
 Marie Noël Coulibaly, femme politique malienne ;
 Micheline Coulibaly (1950-2003), écrivain ivoirien ;
 Moussa Sinko Coulibaly (1972-), officier et homme politique malien ;
 Naîgnouma Coulibaly (1989-), joueuse franco-malienne de basket-ball ;
 N'Diaye Fatoumata Coulibaly (1954-2010), femme politique malienne ;
 Ouezzin Coulibaly (1909-1958), homme politique ivoirien ;
 Ouleymatou Coulibaly, (1990-), joueuse malienne de basket-ball ;
 
 Ousmane Coulibaly, (1989-), footballeur franco-malien ;
 Pascal Baba Couloubaly (1951-2008), écrivain, anthropologue, homme politique malien ;
 Pierre Djibril Coulibaly (1957), Inventeur, homme politique ivoirien ivoirien ;
 Salimata Coulibaly, athlète ivoirienne ;
Samadou Coulibaly, (1959-), enseignant et homme politique burkinabé ;
 Sangafowa Coulibaly (1964-), homme politique ivoirien ;
 Serge Aimé Coulibaly (1972-), danseur et chorégraphe belgo-burkinabè ;
 
 Soungalo Coulibaly (1955-2004), maître des percussions malien ;
 Souleymane Coulibaly alias Soro Solo (1950-), animateur ivoirien ;
 Tiéman Coulibaly, homme politique malien ;
 Tiéna Coulibaly, homme politique malien ;
 Toumany Coulibaly (1988-), athlète français ;
 Woyo Coulibaly (1999-), footballeur français ;
 Yaranga Coulibaly (1955-), homme politique malien ;
 Yaya Coulibaly (1959-), marionnettiste malien ;
 Yvonne Libona Bonzi Coulibaly, première femme docteur chimiste du Burkina-Faso.

Stade 
 Stade Ouezzin-Coulibaly, stade nommé en l'hommage de Daniel Ouezzin Coulibaly, au Mali

Patronyme africain